Aceasta este o listă de publicații din județul Galați:

 Acțiunea, http://www.actiunea.net
 Imparțial, http://www.impartial.ro
 Monitorul de Galați, http://www.monitoruldegalati.ro
 Raid Galați, http://www.raidgalati.ro
 Viața liberă Galați

Publicații din Tecuci
 Semnal, http://www.ziarulsemnal.ro
 Favor, http://www.favor.ro
 http://www.tecuci.eu

Publicații online
 Akademia
 www.galatipenet.ro
 www.portgalati.com - Port Galați

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Galați
Publicații